Auguste Landrieu (1888-?), gymnaste artistique belge
Bertrand Landrieu (1945-2019), haut fonctionnaire français
Mary Landrieu (1955-), femme politique américaine
Maurice Landrieu (1930-2022), homme politique américain
Mitch Landrieu (1960-), homme politique américain
Patronyme français